Publi Matiè, tribú militar
 Gai Matiè, duumvir naval el 181 aC
 Marc Matiè, pretor el 173 aC